Виктория Владимировна Ковалёва (род. 9 июля 1994, Минск) — белорусская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Юрием Беляевым она — многократная чемпионка Белоруссии (2013—2015, 2017—2018), участница чемпионатов мира и Европы, призёр турниров серии «Челленджер».

По состоянию на 19 июня 2018 года белорусская пара занимала 62-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в Минске в 2001 году под руководством Татьяна Шестак, позже перешла к Татьяне Беляевой. Выступала в паре с её сыном Юрием Беляевым. На международном уровне дебютировали в 2006 году в Дортмунде (Германия).

В марте 2011 года белорусская пара дебютировала на чемпионате мира среди юниоров в Южной Корее, где не смогли пройти в финальную часть чемпионата. Однако через год дома в Минске на очередном юниорском чемпионате мира они уже показывали произвольный танец.

Осенью 2015 года впервые соревновались на турнире серии Гран-при. На чемпионате Европы 2016 года сумели отобраться в произвольную программу. На чемпионате мира в США пара заняла двадцать восьмое место.

Сезон 2016/2017 пара начала на ежегодном турнире Небельхорн, где показали восьмой результат. В ноябре белорусские танцоры стартовали на этапах Гран-при в России и Франции, оба раза расположившись на последнем месте. Далее они выступали на международном турнире Ice Star в Минске, где стали пятыми. В декабре они стали чемпионами страны. В конце января белорусы выступали в Остраве на чемпионате Европы, на котором квалифицировались в произвольной танец. В конце марта выступали на мировом чемпионате в Хельсинки, на котором стали двадцать седьмыми, показав лучший результат на чемпионатах мира.

Сезон 2017/2018 фигуристы начали в Братиславе, где выступили на турнире Мемориал Ондрея Непелы, получив от судей девятую сумму баллов. В конце месяца пара приняла участие в квалификационном турнире Небельхорн. Они финишировали одиннадцатыми и не сумели завоевать для своей страны путёвку на зимние Олимпийские игры. На национальном чемпионате в очередной раз завоевали золотые награды. В январе 2018 года белорусские танцоры выступали на чемпионате Европы в Москве, где замкнули двадцатку танцевальных дуэтов. После выступления на чемпионате мира 2018 белорусские танцоры завершили соревновательную карьеру и сосредоточились на выступлениях в ледовых шоу.

Программы 
(с Ю. Беляевым)

Результаты выступлений

После сезона 2015/2016 

 WD — пара снялась с соревнований по медицинским причинам.

До сезона 2016/2017 
CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ISU
 Ковалёва В. В. на сайте БСК

Фигуристы Белоруссии